Ta fête () — сингл бельгийского исполнителя Stromae из альбома Racine Carrée, официальный гимн сборной Бельгии по футболу на чемпионате мира по футболу 2014.

Видеоклип 
Видеоклип снятый в стилистике «Голодных игр» был выпущен 17 июня 2014 года. Сюжет клипа близок к «Бегущему человеку»: герой видеоклипа бежит по лабиринту, преодолевает препятствия, и, в конце, выбежав из лабиринта, оказывается в ещё большем лабиринте. Клип был удостоен фламандского приза  как лучший видеоклип 2014 года.

Критика 
Сингл был положительно встречен критиками. Франс Инфо подчёркивала соединение танцевальной музыки, стилистически связанной со стилем 1980-х, с полными отчаяния текстами; сингл произвёл впечатление на Quai Baco, писавшей о том, что певца ждёт большое будущее.  Focus Knack сравнивает объединяющий эффект «Ta fête» на концерте с эффектом исполнения национального гимна.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 stromae.net — официальный сайт.

Singlechart использующийся для Flanders
Singlechart с примечанием
Singlechart использующийся для Wallonia
Singlechart использующийся для France
Singlechart использующийся для Dutch100
Синглы 2014 года
Синглы Stromae
Голодные игры
Песни Stromae
Песни, написанные Stromae